W Rumunii
 Pârvulești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Mănăstirea Cașin
 Pârvulești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Stănești
 Pârvulești – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Corcova